Roman Ludwik Sieradzki (ur. 30 maja 1937, zm. 24 grudnia 2003) – polski polityk.

Życiorys 
Urodził się 30 maja 1937 jako syn Czesława (1903-1949) i Felicji (1909-1995). W 1955 ukończył Liceum Ogólnokształcące Męskie w Sanoku.

W marcu 1967 został dyrektorem Sanockiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej.

Był członkiem Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Sanoku i pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tego gremium. 

Zmarł 24 grudnia 2003. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

Odznaczenia i wyróżnienia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985).
 Odznaka „Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego” (1983).
 „Jubileuszowy adres” (1984).
 Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1988).

Przypisy 

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku (1945–1973)
Członkowie Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Sanoku
Odznaczeni Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polska Ludowa)
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Urodzeni w 1937
Zmarli w 2003